Yeoman heeft meerdere betekenissen, bedoelt u:

Yeoman, onder andere een aanspreektitel voor een man met een klein stukje land, of een man die als vrij man geboren is.
Yeoman, een plaats in Indiana.
Yeoman (hop), hopvariëteit
Yeoman Bontrup (schip, 1991), een zelflossende bulkcarrier die vaart onder de vlag van de Bahama's.